Dosdall est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1973), joueur de hockey sur glace canadien
 (née en 1987), joueuse de hockey sur glace américaine

Homonymie de patronyme